Илья Вольфсон:
 Вольфсон, Илья Владимирович (1882—1950) — российский и советский издатель, редактор, публицист.
 Вольфсон, Илья Владимирович (1913—1982) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда (1981).
 Вольфсон, Илья Светославович (род. 1981) — российский политик, депутат Государственной думы VIII созыва.